Крушинский, Анатолий Станиславович (род. 1949) — украинский советский архитектор.
 Крушинский, Андрей Андреевич (род. 1953) — российский китаевед, историк китайской философии.
 Крушинский, Леонид Викторович (1911—1984) — советский и российский учёный-биолог, член-корреспондент Академии наук СССР, лауреат Ленинской премии, профессор МГУ.
 Крушинский, Станислав Иосифович (1914—1985) — украинский советский архитектор, лауреат премии Совета Министров СССР.